Виан — фамилия. Известные носители:
 Виан, Борис (1920—1959) — французский прозаик, поэт, джазовый музыкант и певец.
 Виан, Франсис (1917—2008) — французский учёный.
 Виан, Филип (1894—1968) — британский адмирал флота.

См. также 
 Виана (значения)
 Вивиан